Stati Uniti d'America
 Mount Morris – villaggio della Contea di Ogle, Illinois
 Mount Morris – città della Contea di Genesee, Michigan
 Mount Morris – township della Contea di Genesee, Michigan
 Mount Morris – città della Contea di Livingston, New York
 Mount Morris – census-designated place della Contea di Greene, Pennsylvania
 Mount Morris – città della Contea di Waushara, Wisconsin